Oliver Wendell Holmes puede referirse a: 

 Oliver Wendell Holmes (1809-1894), reconocido poeta y escritor estadounidense del .

 Oliver Wendell Holmes (1841-1935), prestigioso jurista estadounidense, juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos.